Kent ,,Mikael" Appelgren (* 15. Oktober 1961 in Stockholm, Schweden) gehörte in den 1980er und 1990er Jahren zu den besten Tischtennisspielern der Welt.

Werdegang 
Der Linkshänder Mikael Appelgren wurde dreimal (1982, 1988, 1990) Europameister im Herreneinzel. Zweimal gewann er das Europäische Ranglistenturnier „Europe-Top-12“ (1982 und 1990). Mit der schwedischen Mannschaft errang er drei Weltmeistertitel und fünf Europameisterschaften. 1983 siegte er auch im Weltcup. Der vierfache schwedische Meister spielte ab 1980 einige Jahre in der deutschen Bundesliga für den SSV Reutlingen 05 (vorher Spårvägen Stockholm) und kehrte 1986 nach Schweden zurück. 1996 wechselte er vom Ängby SK Stockholm zum TTF Bad Honnef, ein Jahr später zur TTK Würzburger Hofbräu, um 1999 wieder zum Ängby SK Stockholm zurückzukehren.

2012 wurde Appelgren Seniorenweltmeister in der Altersklasse Ü50. Ab 2018 spielt Appelgren für den Oldenburg TB in der Landesliga.

Erfolge

Teilnahme an Tischtennisweltmeisterschaften 
 1983 in Tokio
 2. Platz mit Herrenteam
 1985 in Göteborg
 2. Platz mit Herrenteam
 1. Platz Doppel mit Ulf Carlsson (SWE)
 1987 in New Delhi
 2. Platz mit Herrenteam
 1989 in Dortmund
 1. Platz mit Herrenteam
 1991 in Chiba
 1. Platz mit Herrenteam
 1993 in Göteborg
 1. Platz mit Herrenteam
 1995 in Tianjin (China)
 2. Platz mit Herrenteam

Teilnahme an Europameisterschaften 
 1979 Jugendeuropameisterschaft
 1. Platz Doppel (mit Anders Thunström)
 1980 in Bern
 1. Platz mit Herrenteam
 1982 in Budapest
 1. Platz Einzel (3:2 nach 0:2-Rückstand gegen Jan-Ove Waldner)
 4. Platz mit Herrenteam
 1986 in Prag
 2. Platz Doppel mit Ulf Carlsson
 1. Platz mit Herrenteam
 1988 in Paris
 1. Platz Einzel
 1. Platz Doppel mit Jan-Ove Waldner
 1. Platz mit Herrenteam
 1990 in Göteborg
 1. Platz Einzel
 1. Platz mit Herrenteam
 1992 in Stuttgart
 2. Platz Doppel mit Jan-Ove Waldner
 1. Platz mit Herrenteam
 2013 Senioren-Europameisterschaft in Bremen
 1. Platz Einzel in der Altersklasse Ü50

Teilnahme am Europäischen Ranglistenturnier Top-12 
 1982 1. Platz
 1983 3. Platz
 1984 3. Platz
 1985 3. Platz
 1987 7. Platz
 1988 8. Platz
 1990 1. Platz
 1992 7/8. Platz
 1993 7/8. Platz
 1994 9/10. Platz
 1995 9/10. Platz

Schwedische Meisterschaften im Herreneinzel 
 1981 1. Platz und Doppel mit Jan-Ove Waldner
 1982 1. Platz
 1992 1. Platz
 1993 1. Platz

Internationale Erfolge 
 1980 1. Platz US Open in ?/USA
 1982 2. Platz Safirs Internationella in Örebro/Schweden
 1986 1. Platz Nordic Championships in Helsinki/Finnland
 1987 1. Platz US Open in ?/USA
 1988 2. Platz US Open in ?/USA
 1988 2. Platz German Open in ?/Deutschland
 1990 1. Platz World All Stars Circuit in Barcelona/Spanien
 1990 1. Platz World All Stars Circuit in Lagos/Nigeria
 1990 2. Platz US Open in Baltimore/USA
 1990 2. Platz Japan Open in Tokio/JPN
 1991 1. Platz World All Stars Circuit in Barcelona/Spanien
 1991 1. Platz Swedish Open in Sundsvall/Schweden
 1993 2. Platz Safirs Internationella in Örebro/Schweden
 1996 1. Platz Nordic Championships in Linköping/SWE
 1999 1. Platz Ängby International in Ängby/Schweden
 2001 1. Platz Ängby International in Ängby/Schweden

Privat 
Mikael Appelgren ist verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter namens Marlene (* 1993), mit der er 2013 bei der nationalen schwedischen Meisterschaft Bronze im Mixed gewann. Mit seiner Ehefrau Marita nahm er an der Senioren-Europameisterschaft 2013 teil.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends, ISBN 2-940312-00-1, Seite 278–280; The Unpredictable Applet
 Jens Fellke: Der schnellste Europameister aller Zeiten: Mikael Appelgren, Zeitschrift DTS, 1988/4 Seite 1749–51.
 Rahul Nelson: Das wird bestimmt lustig, Zeitschrift tischtennis, 2006/3 Seite 48, 49.

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Tischtennisspieler (SSV Reutlingen 05)
Tischtennisspieler (TTF Bad Honnef)
Europameister (Tischtennis)
Schwedischer Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Sportler (Stockholm)
Schwede
Geboren 1961
Mann

Tischtennistrainer (Schweden)